CFCM, peut faire référence à :
 Conseil français du culte musulman, association régie par la loi de 1901 destinée à représenter les musulmans de France, créée en 2003 et dissoute en 2023 ;
 CFCM-DT, anciennement CFCM-TV jusqu'en 2011, station de télévision canadienne (Québec) située dans la ville de Québec.